Harcerska gra terenowa
 Gra terenowa (LARP)
 Gry terenowe

Zobacz też 
 Impreza na orientację